Борис Антонов:
 Антонов, Борис Александрович — советский звукооператор.
 Антонов, Борис Иванович (1898—19??) —  ординарный профессор Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.
 Антонов, Борис Иванович (род. 1941) — советский и российский историк.